Баре́й Абдрахма́нович Абдрахма́нов (; 28 декабря 1916, дер. Татлы, Оренбургская губерния — 1 апреля 1996) — советский государственный и партийный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва, секретарь Президиума Верховного Совета Башкирской АССР (1967—1978), делегат XXII съезда КПСС.

Биография 
Барей Абдрахманович Абдрахманов родился 28 декабря 1916 года в деревне Татлы в семье российского солдата Абдрахмана Ахметовича Ахметова, участника русско-японской и первой мировой войн, пропавшего без вести на фронтах гражданской войны.

Окончив в 1938 году Серменевское педагогическое училище, работал учителем (1938—1939), затем — первым секретарём Белорецкого райкома ВЛКСМ (1939—1941).

С началом Великой Отечественной войны, с 27 июня 1941 года, служил в Красной армии. В 1942 году окончил ускоренный курс Челябинского танкового училища, по 1943 год — командир танка 12 гвардейского отдельного танкового полка прорыва Северо-Западного фронта. С 1943 по декабрь 1944 года — командир танкового взвода 58 отдельного гвардейского танкового полка прорыва Первого Украинского фронта. С декабря 1944 по июль 1946 года командир танковой роты 7 отдельного бронетанкового полка Забайкальского фронта. Демобилизован 30 июня 1946 года в звании майора.

Окончив областную партийную школу при Башкирском обкоме КПСС (1949, Уфа), в 1950—1954 годы был первым секретарём Салаватского райкома КПСС в селе Малояз. По окончании Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1957, Москва) возглавлял Чекмагушевский райком КПСС (1957—1962). В 1962—1967 годы — секретарь парткома Уфимского производственного колхозно-совхозного управления, включавшего 7 сельскохозяйственных районов РБ и первый секретарь Уфимского райкома КПСС.

В 1967—1977 годы — секретарь Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.

Избирался делегатом XXII съезда КПСС (1961), депутатом Верховного Совета РБ 5, 7, 8, 9 созывов (1959—1975 — от Менделеевского избирательного округа № 45, Советский район г. Уфы). Депутат Совета Национальностей Верховного совета СССР 6 созыва (1962—1967, от Башкирской АССР).

Выйдя на пенсию в 1977 году (персональный пенсионер союзного значения), был председателем президиума Башкирского республиканского Совета ВДПО (1978—1985).

Умер 1 апреля 1996 года.

Награды 
 Орден Красной Звезды (1944)
 Орден Трудового Красного Знамени (1966)
 орден «Знак Почёта»
 Орден Отечественной войны 1-й степени (23.12.1985)
 девять медалей.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Абдрахманов И. Лирика химика Абдрахманова. — Уфа: Гилем, 2012. — С. 41-52.
 Ахметов Ф. Наши погоны. — Уфа: Китап, 2009. — С. 57-63.

Ссылки 
 
 

Танкисты Великой Отечественной войны
Депутаты Совета Национальностей 6-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Башкирской АССР
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР девятого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР восьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР пятого созыва
Секретари Президиума Верховного Совета Башкирской АССР
Делегаты XXII съезда КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения